SZÚ může být:
 Státní zdravotní ústav
 Strojírenský zkušební ústav